Порку () — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-де-Порку — парафія.